123. Infanterie-Division steht für:

 123. Infanterie-Division (7. Königlich Sächsische), Großverband der Sächsischen Armee im Ersten Weltkrieg von 1915 bis 1919
 123. Infanterie-Division (Wehrmacht), Großverband des Heeres der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg von 1940 bis 1944

Siehe auch:
 123. Division